

Film, letteratura, musica, televisione 
Vera – film del 1986 diretto da Sergio Toledo
 Vera – romanzo di Elizabeth von Arnim
Vera o i nichilisti – opera drammatica di Oscar Wilde
 Vera – canzone dei Pink Floyd
 Vera – serie televisiva inglese con protagonista Brenda Blethyn
 Vera – personaggio della serie Pokémon

Geografia 
Argentina
 Vera – municipio della provincia di Santa Fe
 Dipartimento di Vera – dipartimento della provincia di Santa Fe

Brasile
 Vera – municipio dello stato del Mato Grosso

Croazia
 Vera – villaggio della Regione di Vukovar e della Sirmia, Slavonia

Italia
 Vera – fiume dell'Abruzzo

Norvegia
 Vera  – villaggio della contea di Trøndelag

Spagna
 Vera – comune della provincia di Almería, Andalusia
 La Vera – comarca della provincia di Cáceres, Estremadura
 Vera de Bidasoa, nome castigliano di Bera – comune della Navarra

Stati Uniti d'America
 Vera – comunità non incorporata dell'Illinois
 Vera – comunità non incorporata del Missouri
 Vera – municipio dell'Oklahoma
 Vera – comunità non incorporata del Texas
 Vera – comunità non incorporata della Virginia

Altro 
 Vera – balaustra di protezione chiusa attorno al foro di un pozzo
 245 Vera – un asteroide
 Bitstream Vera – una famiglia di caratteri
 VERA – uno dei primissimi videoregistratori della storia
 Vera – nome di persona femminile
 Vera – cognome italiano
 Vera – sinonimo di anello nuziale

Persone 
 Augusto Vera – filosofo e senatore italiano
 Brandon Vera – lottatore statunitense di origini italiane e filippine
 Brayan Vera – calciatore colombiano
 Carlos Vera – arbitro di calcio ecuadoriano
 Diego Vera – calciatore uruguaiano
 Enrique Vera – calciatore paraguaiano
 Érik Vera – calciatore messicano
 Fausto Vera – calciatore argentino
 Félix Vera – ex calciatore boliviano
 Francisco Vera – calciatore paraguaiano
 Gerardo Vera – attore, regista e costumista spagnolo
 Hugo Vera Oviedo – calciatore paraguaiano
 Jaime Vera – ex calciatore cileno
 Jesús Vera – calciatore argentino
 Joey Vera – bassista statunitense
 José Vera – ex calciatore venezuelano
 Juan de Vera – cardinale spagnolo
 Lucas Vera – calciatore argentino
 Luis Vera – calciatore venezuelano
 Luis Vera – ex calciatore uruguaiano
 Maria Teresa Vera – cantante, compositrice e chitarrista cubana
 Matías Vera – calciatore argentino
 Oscar Vera – ex calciatore messicano
 Peter Vera – ex calciatore uruguaiano
 Renzo Vera – calciatore argentino
 Rolando Vera – ex mezzofondista e maratoneta ecuadoriano
 Tito Vera – ex calciatore paraguaiano
 Urko Vera – calciatore spagnolo
 Verdiano Vera – compositore, paroliere, produttore discografico, musicista, editore musicale, produttore televisivo italiano
 Yajaira Vera – modella venezuelana

Altri progetti